Bill Hunt (ur. 1929) – nowozelandzki rugbysta
 William Henry Hunt (1790-1864) – angielski malarz
 William Henry Hunt (1857-1949) – amerykański prawnik, gubernator Portoryko
 William Holman Hunt (1827-1910) – angielski malarz
 William Leonard Hunt (1838-1929) – amerykański cyrkowiec, akrobata, pisarz i przedsiębiorca 
 William Morris Hunt (1824-1879) – amerykański malarz